Ке́ннет Сти́вен Пе́йви (, 23 августа 1979, Лондон, Англия) — английский футболист, полузащитник.

Карьера 
Футболом начинал заниматься в 11 лет в Лондоне в клубе «Аффенли». В 12 лет перешёл в школу «Миллуолла», за которую болела вся его семья. В 1995 году отправился на просмотр в «Ситтингборн», с которым в итоге и подписал свой первый профессиональный контракт. В клубе работали бывшие игроки «Миллуолла» Стив Ловелл и Алан Уолкер, поэтому Кенни было легко адаптироваться. В 1998 году был близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги «Астон Виллу» и даже сыгран несколько контрольных игр, по итогам которых имел хорошие отзывы. «Ситтингборн» имел серьёзные финансовые проблемы, но клубы не сошлись в сумме трансфера, и переход не состоялся. После этого Кенни отправился на просмотр в шведский «Юнгшиле». Сыграв за основную команду три матча и забив один мяч, Пейви вернулся в Англию чтобы разорвать контракт с «Ситтингборном», после чего подписал двухлетнее соглашение с «Юнгшиле». В 2001 году ездил на просмотр в «Барнсли», однако сразу контракт подписан не был из-за того, что английский клуб находился в плохом финансовом положении и хотел подписать Кенни как свободного агента, после окончания его контракта. По итогам сезона главный тренер Найджел Спэкмен был уволен, а новое руководство трансфер отменило. После этого Кенни решил закончить с футболом и найти работу, не связанную со спортом, однако через год , главный тренер «Юнгшиле», предложил ему вернуться в команду. В конце 2005 года подписал четырёхлетний контракт с вернувшимся в элиту шведского футбола АИКом. 25 октября 2009 года в матче с принципиальным соперником «Хаммарбю» он забил победный мяч на 71-й минуте. В конце ноября подписал новый контракт на два года, став в составе команды чемпионом Швеции и выигрывав Кубок.

После истечения срока контракта с АИКом в конце 2011 года вернулся в «Юнгшиле», выступавший во Втором дивизионе. Отыграв там один сезон, 14 ноября 2012 года подписал контракт с «Эстером», по итогам сезона завоевавшим право выступать в Алссвенскане.

Достижения 
 Чемпион Швеции: 2009
 Серебряный призёр чемпионата Швеции: 2006
 Обладатель Кубка Швеции: 2009
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2010

Участие в еврокубках 
 Кубок УЕФА 2007/2008: 6 игр
 Лига чемпионов УЕФА 2010/2011: 4 игры
 Лига Европы УЕФА 2010/2011: 2 игры

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте АИКа 
 Профиль на официальном сайте Суперэттан 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ситтингборн»
Игроки ФК «Юнгшиле»
Игроки ФК «Эстер»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»